San Ángel hace referencia a varios artículos:

Lugares
 San Ángel (Ciudad de México), barrio en la delegación Álvaro Obregón, sur de la Ciudad de México.
 Sabanas de San Ángel, municipio del departamento de Magdalena, Colombia.

Personas
 Ángel Carletti de Chivasso
 Ángel Agustín Mazzinghi
 Ángel de Scarpetti
 Ángel de Sicilia
 Ángel de Furci
 Ángel de Gualdo
 Ángel de Jerusalén

Además
 Televisa San Ángel,  estudios de cine y televisión de Grupo Televisa, en la Ciudad de México.
 San Angelo
 Santo Ângelo
 Sant'Angelo